Douglassville, une census-designated place du comté de Berks en Pennsylvanie.
 Douglassville, une ville du comté de Cass, au Texas.

Voir aussi 
 Douglasville, le siège du comté de Douglas, dans l’État de Géorgie.